

Patronyme 

 Bernard Charbonneau (1910-1996), philosophe français ;
 Christine Charbonneau (1943-2014), auteure-compositrice-interprète québécoise ;
 Claudette Charbonneau-Tissot (1947-2012), écrivaine québécoise plus connue de son nom de plume Aude ;
 David Charbonneau (né en 1974), astrophysicien canadien ;
 Éric Charbonneau (né en 1969), homme politique québécois ;
 France Charbonneau (1951-), juge québécoise et présidente de la Commission Charbonneau ;
 Georges Charbonneau (1871-1919), peintre français ;
 Guy Charbonneau (1922-1998), homme politique canadien ;
 Hélène Charbonneau (1929-2021), bibliothécaire québécoise, spécialiste en littérature pour la jeunesse ;
 Henry Charbonneau (1913-1982), journaliste et écrivain français ;
 Hubert Charbonneau (né en 1936), démographe québécois ;
 Jean Charbonneau (1875-1960), poète et critique littéraire québécois ;
 Jean-Baptiste Charbonneau (1805-1866), aventurier américain, fils de Toussaint Charbonneau ;
 Jean-Eugène-Marie Charbonneau (1883-1973), général français ;
 Jean-Noël Charbonneau, (1875-1945), musicien, chef de chœur, grégorianiste et professeur de musique québécois ;
 Jean-Pierre Charbonneau (né en 1950), homme politique québécois ;
 Joelle Charbonneau (née en 1974), romancière américaine de littérature de jeunesse ;
 Joseph Charbonneau (1892-1959), archevêque ontarien ;
 Louis Charbonneau (1924-2017), écrivain américain, auteur de science-fiction et de roman policier ;
 Martin Charbonneau (né en 1972), écrivain québécois de livres dont vous êtes le héros ;
 Michel Charbonneau (né en 1948), homme politique québécois ;
 Olivier Charbonneau (1611-1687), pionnier et ancêtre des Charbonneau en Amérique du Nord ;
 Pascal Charbonneau (né en 1983), joueur d'échecs canadien ;
 Pascal Charbonneau (né en ?), ténor canadien
 Patricia Charbonneau (née en 1959), actrice américaine ;
 Paul-Émile Charbonneau (1922-2014), évêque québécois ;
 Robert Charbonneau (1911-1967), écrivain québécois ;
 Toussaint Charbonneau (1767-1843), explorateur canadien-français, père de Jean-Baptiste Charbonneau.

Toponyme 

 Centre Pierre Charbonneau, amphithéâtre de Montréal à vocation sportive et culturelle ;
 Pont Olivier-Charbonneau, pont reliant Montréal à Laval.